Стюарт () — шотландське прізвище і топонім. Відомі носії прізвища:

Особи 
 Кетрін Мері Стюарт (; нар. 1959) — канадська акторка.
 Мері Стюарт (, 1926—2002) — американська акторка та співачка.

 Стюарт (ім'я)

Персонажі 
 Майлі Стюарт () — персонаж і головна героїня серіалу «Ханна Монтана».

Топоніми 

 Стюарт ( або Ракіура ) — острів у Новій Зеландії

Стюарт (округ, Джорджія) — округ (графство) у штаті Джорджія
 Стюарт (округ, Теннессі) — округ (графство) у штаті Теннессі
 Стюарт — місто, штат Міннесота
 Стюарт Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсільванія
 Стюарт — переписна місцевість, штат Огайо

 Стюарт — місто, штат Флорида
 Стюарт — місто, штат Айова
 Стюарт — місто, штат Оклахома
 Стюарт — місто, штат Вірджинія
 Стюарт — селище, штат Небраска

Інше 
 Стюарт Літтл — фільм режисера Роба Мінкоффа
 M3 Stuart — американський легкий танк періоду другої світової війни.
 3874 Стюарт (3874 Stuart) — астероїд головного поясу, відкритий 4 жовтня 1986 року.
 Марія Стюарт (опера) () — опера в трьох діях італійського композитора Гаетано Доніцетті
 Стюарт (команда Формули-1) () — британська гоночна команда Формули-1, що існувала в 1997—1999 роках.